DGD puede referirse a:

 Dance Gavin Dance, banda estadounidense de post-hardcore.
 DI-GATA Defenders, serie animada canadiense de acción, fantasía y ciencia ficción.
 Dworkin's Game Driver, plataforma de software de servidor MUD.
 Differential group delay, término de la óptica.